Oberwiler – abitanti di Oberwil-Lieli
Oberwiler – abitanti di Oberwil